{{Automatic taxobox-lat
| name = Avemetatarsalians
| fossil_range = Srednji trijas–sadašnjost,  
| image = Panaves diversity.jpg
| image_width = 250px
| image_caption = U smeru kazaljki na satu od gore levo: -{Tupuxuara leonardi}- (pterosaur), -{Alamosaurus sanjuanensis,}- (sauropod), -{Tsintaosaurus spinorhinus}- (ornitopod), -{Daspletosaurus torosus}- (tiranosaur), -{Pentaceratops sternbergii}- (ceratopsian), i -{Grus grus}- (postojeća ptica).
| authority = Benton, 1999
| display_parents = 2
| subdivision_ranks = Podgrupe
| subdivision =
 -{Aphanosauria}-
 -{Scleromochlus}-
 '-{'Ornithodira Gauthier, 1986}-
 -{Pterosauromorpha}-
 -{Dinosauromorpha}-
 -{Lagerpetidae}-
 -{Dinosauriformes}-
 -{Marasuchus}-
 -{Nyasasaurus}-
 -{Saltopus}-
 -{Silesauridae}-
 -{Dinosauria}-
| synonyms =
 -{Ornithosuchia Huene, 1908}-
 -{Pan-Aves Gauthier, 2001}-
}}

-{Avemetatarsalia}- (sa značenjem „prethodnici ptica”) je kladus čiji naziv je uspostavio britanski paleontolog Majkl Benton 1999. gdine za sve krunske grupe arhosura koje su bliže pticama nego krokodilima. Njime su obuhvaćene podgrupe definisane na sličan način, -{Ornithodira}-. Jedno alternativno ime je -{Pan-Aves}-, ili „sve ptice”, u smislu da njegova definicija obuhvata sve životinje, žive ili izumrle, koje su srodnije šticama nego krokodilima.

Članovi ove grupe su -{Dinosauromorpha}-, -{Pterosauromorpha}-, rod -{Scleromochlus}-, i -{Aphanosauria}-. -{Dinosauromorpha}- sadrži osnovnije forme, uključujući -{Lagerpeton}- i -{Marasuchus}-, kao i izvedeni forme, uključujući dinosaure; ptice, prema većini modernih naučnika pripadaju ovoj grupi kao članovi teropoda. Pterosauri sadrže -{Pterosauria}-, koji su bili prvi kičmenjaci koji su stekli sposobnost letenja. Afanosauri su nedavno prepoznati kao grupa mesojednih četveronožni arhosaura sličnih pticama iz perioda trijasa.

 Klasifikacija 

Kladogram prema -{Nesbitt et al.''}- (2017):

Reference

Literatura 

 

Архосаури